

Presentación previa 
El portugués João Sousa fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El alemán Tobias Kamke ganó el título, derrotando al español Iñigo Cervantes Huegun en la final, 6–3, 6–2.

Cabezas de serie 

 Blaž Rola (Segunda ronda)
 Andreas Haider-Maurer (Semifinales)
 'Tobias Kamke (CAMPEÓN)
 Andrej Martin (Semifinales)

<li>  Wayne Odesnik (Primera ronda)
<li>  Adrián Menéndez (Cuartos de final)
<li>  Grégoire Burquier (Cuartos de final)
<li>  Gastão Elias (Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Fürth 2014